Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1990-1991 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Le FC Schalke 04 termine à la première place et monte en Bundesliga après sa relégation en 1988, pour le vice-champion, MSV Duisbourg, c'est un retour dans l'élite après huit saisons et après avoir connu la troisième division pendant trois saisons. Le troisième promu est Stuttgarter Kickers qui s'impose dans les barrages après un match d'appui.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Lors de la dernière journée, SV Darmstadt 98 joue chez Schalke 04 (1-0 pour Schalke), qui remporte le championnat et retourne en Bundesliga. La rencontre se termine par une invasion du terrain des supporters. SV Darmstadt 98, en position de relégable, porte plainte comme la partie ne s'est pas terminée normalement. Le 22 juin 1991, soit une semaine après la fin du championnat, la fédération refuse la licence au Rot-Weiss Essen qui est relégué. Darmstadt étant repêché, le club retire sa plainte.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Après deux matchs nuls, les équipes se rencontrent pour un match d'appui au Parkstadion de Gelsenkirchen, Stuttgart remporte la partie et remonte pour la deuxième fois de son histoire en Bundesliga.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1990-1991
Championnat Allemagne Football 1990-1991 D2
Championnat Allemagne Football 1990-1991 D2
Football en 1991
Football en 1990